Heikki Paasonen kan syfta på:

* Heikki Paasonen (1865–1919), finländsk filolog och etnolog
 Heikki Paasonen (född 1983), finländsk programledare